Ciranjang (plaats), een plaats in Indonesië
Ciranjang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing